Angstmann ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Angstmann (1896–1959), deutscher Leichtathlet
 Gustl Angstmann (1947–1998), deutscher Schriftsteller und Fachbuchautor
 Kurt Angstmann (1915–1978), deutscher Politiker (SPD)
 Theodor Angstmann, von 1907 bis 1961 Corpsdiener der Saxo-Borussia Heidelberg

Der Angstmann ist darüber hinaus der Titel eines 2016 erschienenen Kriminalromans des deutschen Schriftstellers Frank Goldammer.